Die Saison 1993/94 der Leistungsklasse A war die fünfte Austragung der höchsten Spielklasse im Schweizer Fraueneishockey und zugleich die achte Schweizer Meisterschaft. Den Titel gewann zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte die Frauenmannschaft des DHC Langenthal, während das Team des im Vorjahr aufgestiegenen EHC Kloten in die Leistungsklasse B zurückkehrte.

Führungsspielerin des DHC Langenthal war die US-amerikanische Nationalspielerin Sandra Whyte.

Tabelle 

Abkürzungen:S = Siege, U= Unentschieden, N = Niederlagen

Weblinks

Einzelnachweise 

Swiss Women’s Hockey League
Eishockeysaison 1993/94